Суперкубок Франції з футболу 2005 — 29-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 липня 2005 року між чемпіоном Франції Ліоном та володарем кубка Франції Осером.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2005
Франція
2005 у французькому спорті